La palabra fever (fiebre en inglés) puede referirse a:

Películas 
 Fever (película de 1981), una película polaca
 Fever (película de 1989), un thriller y comedia erótico australiano-estadounidense
 Fever (película de 1991), una película de televisión protagonizada por Armand Assante
 Fever (película de 1999), una película dirigida por Alex Winter
 Fever (película de 2014), una película austriaca de 2014
 Fever (película de 2016), una película de Bollywood
 The Fever (película de 2004), una película protagonizada por Vanessa Redgrave, adaptada de la obra de Wallace Shawn
 The Fever (película de 2005), una película italiana de Alessandro D'Alatri protagonizada por Fabio Volo
 Fever (película de 2010), título de trabajo inicial de Fedz, un thriller de crímenes británico escrito y protagonizado por Kwabena Manso

Literatura 
 Fever (poema), un poema de Suman Pokhrel
 A Fever, un poema de John Donne
 Fever (cómic), varios personajes de cómics o publicaciones
 Fever (novela de Cook), una novela de 1982 de Robin Cook
 Fever (novela de Thwaites), una novela de F.J. Thwaites
 Fever, una novela de Mary Beth Keane
 Fever Zine, un trimestral británico
 The Fever, una obra teatral de 1990 de Wallace Shawn, base de la película de 2004
The Fever, una novela de 2014 de Megan Abbott
 Fever, una novela de 2016 por Deon Meyer

Música 
 The Fever (banda), una banda de rock estadounidense
 Fever (banda de rock), una banda ucraniana de pop-rock
 The Fevers, una banda de rock brasileña
 Fever Records, una discográfica estadounidense
 Fever (banda), un trío de disco de San Francisco

Álbumes 
 Fever (álbum de Bullet For My Valentine)
 Fever (álbum de Kylie Minogue), y la canción del título (ver abajo)
 Fever, un álbum de Little Willie John
 Fever (álbum de Ronnie Laws)
 Fever (EP), por Klinik, y la canción del título
 Fever*Fever, de Puffy AmiYumi
 Fever, de Annabella Lwin
 Fever, de Con Funk Shun

Canciones 
 «Fever» (canción de Adam Lambert)
 «Fever» (canción de Aerosmith), versionada como «The Fever» por Garth Brooks
 «Fever» (canción de B.Traits), con Elisabeth Troy
 «Fever» (canción de The Black Keys)
 «Fever» (canción de Bullet for My Valentine)
 «Fever» (canción de Cascada)
 «Fever» (canción de Kylie Minogue)
 «Fever» (canción de Little Willie John), versionada por Peggy Lee, Elvis Presley, McCoys, The Cramps, Madonna y Beyoncé Knowles
 «Fever» (canción de Starsailor)
 «Fever» (canción de Tone Damli)
 «The Fever» (canción de Bruce Springsteen)
 «Fever», de Bulldog Mansion de Bulldog Mansion
 «Fever», de Family Force 5 de Dance or Die
 «Fever», de The Hives de A.K.A. I-D-I-O-T
 «Fever», de James Brown de Cold Sweat
 «Fever», de Judas Priest de Screaming for Vengeance
 «Fever», de Neko Case de Middle Cyclone
 «Fever», de The Osmonds de Love Me for a Reason
 «Fever», de Quentin Elias
 «The Fever (Aye Aye)», una canción de Death Grips de The Money Store

Televisión 
 Fever, episodio de la serie de televisión Sliders.
 Fever, episodio de la serie de televisión Smallville.
 Fever, episodio de la serie de televisión Moonlight.
 Fever, episodio de la serie de televisión Black Books.
 Fever, episodio de la serie de televisión Reina de Espadas.
 The Fever, episodio de la serie de televisión The Twilight Zone.

Otros 
 Adidas Fevernova, balón de fútbol
 Fever SOS, videojuego también conocido como Dangun Feveron
 Fever, aplicación web
 Fever 104 FM, un canal de radio en India
 Indiana Fever, un equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino
 West Coast Fever, un equipo de netball australiano
 Fever (personaje), un personaje de ficción, una superheroína de DC Comics y miembro de Doom Patrol了
 Pac-Man Fever, un álbum de 1981 de Buckner & Garcia (o su canción principal)
 Fever, término para un grupo de mantarrayas